Vid olympiska vinterspelen 1948 i St. Moritz, hölls en tävling i vinterfemkamp. Den var en av två demonstrationssporter som hölls vid spelen.

Femkampen bestod av följande fem tävlingar:
Längdskidåkning
Skytte
Störtlopp
Fäktning
Ridsport

Resultat

Källor

Demonstrationssporter vid olympiska vinterspelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1948